Lotnicze i morskie poszukiwanie i ratownictwo (ludzi)
 Ratownictwo okrętowe (mienia i środowiska)